Säters landskommun kan avse:
Säters landskommun, Dalarna
Säters landskommun, Västergötland